

Sciences et techniques 
 Mico est un genre de primates, de la famille des Callitrichidae. Le Ouistiti argenté (Mico argentatus) en est le représentant type.
 Mico est le nom donné par Buffon au Ouistiti argenté, d'après un mot portugais ;
 Scaphiella mico est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Oonopidae.

Anthroponyme

Prénom 
Miço ou Mićo est un prénom, notamment porté par :
 Miço Kendeş (1966-), un chanteur, compositeur et joueur de buzuk kurde, de nationalités suisse et française ;
 Mićo Stanišić (1954-), un homme politique serbe.

Patronyme 

 Irma Mico (1914-2022), une résistante juive d'origine roumaine, immigrée en France en 1937 ;
 Óscar Gamazo Micó (1976-), un homme politique espagnol, membre du Parti populaire.

Toponyme 
 La sierra del Mico (ou les montañas del Mico) est une formation montagneuse du Guatemala.

Homonymie
Homonymie de prénom
Primate (nom vernaculaire)